Terlet (Gelderland), een dorp op de Veluwe
 Vliegveld Terlet, het zweefvliegveld vlak bij het gelijknamige dorp
 Wildwissel Terlet, een ecoduct bij Terlet over de  Rijksweg A50